Motol steht für:

 Motol (Prag), Katastralgemeinde im Bezirk Prag 5
 das dortige Universitätskrankenhaus Motol
 Motal, Dorf in Weißrussland